Haus am See oder Das Haus am See bezeichnet:
 Haus am See (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (1991)
 Haus am See (Lied), Lied von Peter Fox (2008)
 Das Haus am See (Originaltitel The Lake House), US-amerikanischer Film von Alejandro Agresti (2006)
 Der Staatsanwalt hat das Wort: Das Haus am See, deutsches Fernsehspiel (1965)

Siehe auch:
 Das Haus am Meer, Begriffsklärung
 Seehaus, Begriffsklärung